Middle Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middle Creek Township (Kansas)
 Middle Creek Township (North Carolina)

Siehe auch:
 Middlecreek Township